est un mot anglais signifiant « travaux ». Il peut faire référence à :

Album 
 Works Volume I, album du groupe Emerson, Lake and Palmer sorti le  ;
 Works Volume II, deuxième volume sorti le  ;
 Works Live, album live sorti en 1993 ;

 Works, compilation du groupe Pink Floyd sorti le .

Autres 
 , intégré bureautique de la société Microsoft.

Voir aussi